Glyptodon fou un gran mamífer cuirassat, emparentat amb l'armadillo, que visqué entre el Miocè i l'Holocè. Més prim que un Volkswagen Escarabat, però si fa o no fa de la mateixa mida (un 3 m) i pes (1,4 tones), es creu que Glyptodon era herbívor.

Físicament és similar als primers dinosaures anquilosaures, és un bon exemple de convergència evolutiva de llinatges no emparentats a formes similars.

Taxonomia 
 Glyptodon clavipes
 Glyptodon elongatus 
 Glyptodon euphractus
 Glyptodon jatunkhirkhi
 Glyptodon munizi
 Glyptodon reticulatus
 Glyptodon rivapacis

Referències 

Gliptodontins
Xenartres del Miocè
Xenartres del Pliocè
Cingulats del Plistocè
Xenartres d'extinció recent